Франсис Веркамер () — французский политик, бывший депутат Национального собрания Франции, член партии Союз демократов и независимых, мэр города Ам.

Биография 
Родился 10 мая 1958 г. в городе Лилль (департамент Нор). На выборах в Национальное собрание 2007 г. выиграл голосование по 7-му избирательному округу департамента Нор, получив 50,26 % голосов. Во время  выборов в Национальное собрание 2012 г. в третий раз избран депутатом Национального собрания, получив во 2-м туре 55,07 % голосов.

На  выборах в Национальное собрание 2017 г. в четвертый раз одержал победу в 7-м избирательном округе департамента Нор, получив во 2-м туре 53,52 % голосов. 8 июля 2017 г. ушел в отставку с поста мэра Ама. В Национальном собрании стал членом комиссии по социальным вопросам.

После отставки Мориса Леруа 15 января 2019 Франсис Веркамер был избран вице-президентом Национального собрания; срок его полномочий истек 1 октября 2019 года. 

В марте 2020 года Франсис Веркамер решил вновь участвовать в муниципальных выборах в городе Ам. Возглавляемый им правый блок легко победил в 1-м туре с 79,38 % голосов, и 23 мая 2020 года он был вновь избран мэром Ама. Так как совмещать две выборные должности в соответствии с закодательством невозможно, ему пришлось выбирать, и 2 июня 2020 года он сдал мандат депутата Национального собрания.

Занимаемые выборные должности 

20.03.1989 — 18.06.1995 — член муниципального совета города Ам<br/ >
19.06.1995 — 03.12.1998 — вице-мэр города Ам <br/ >
04.12.1998 — 08.07.2017 — мэр города Ам <br/ >
19.06.2002 — 22.06.2020 — депутат Национального собрания Франции от 7-го избирательного округа департамента Нор  
c 23.05.2020 — мэр города Ам

См. также 
 Депутаты Национального собрания от департамента Нор
 Депутаты Национального собрания Франции

Ссылки 
 Персональная страница на сайте Национального собрания Франции

Примечания 

Политики Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Члены партии Новый центр
Члены Союза демократов и независимых